klauzula (matematyka)
 klauzula – forma muzyczna
 klauzula (poezja)
 klauzula (prawo)
 klauzule stabilizacyjne
 klauzula emocjonalna (psychiczna)